Султан — титул монарха
 Султан — оздоба з пучка пір'я або кінського волосу
 Султан — різновид суцвіття волоть, що трапляється в багатьох злаків

Топонім 

 Султан — село в Росії, у Ставропольському краю
 Султан-Янги-Юрт — село в Росії, у Кизилюртовському районі Дагестану
 Султан — озеро в Тімірязєвському районі Північно-Казахстанської області Казахстану

Див. також 
 Султанка (значення)
 Солтан (значення)
 Султані (алтун) — турецька монета
 Султанізм — форма авторитарного уряду, характеризується постійною особистою присутністю правителя в усіх елементах управління державою.